Wrong Turn () è un termine inglese per indicare un'azione sbagliata, letteralmente «svolta sbagliata».

Cinema 
 Wrong Turn – film dell'orrore del 2003 diretto da Rob Schmidt
 Wrong Turn – film dell'orrore del 2021 diretto da Mike P. Nelson

Musica 
 Wrong Turn – singolo di Blanche del 2018